Amberley ist der Name folgender Orte:

 Amberley (Queensland) bei Ipswich, Queensland, Australien
 Amberley (Ontario) in Kanada
 Amberley (Neuseeland) in der Region Canterbury, Neuseeland
 Amberley (Gloucestershire) in der Grafschaft Gloucestershire, England
 Amberley (Herefordshire) in der Grafschaft Herefordshire, England
 Amberley (West Sussex) in der Grafschaft West Sussex, England
 Amberley (Ohio) im Bundesstaat Ohio, Vereinigte Staaten
 Amberley Beach in der Region Canterbury, Neuseeland

Amberley ist der Name folgender Personen:
 John Russell, Viscount Amberley (1842–1876), britischer Adliger, Sohn von John Russell, 1. Earl Russell